{{Судно/Начало
|Название                               = SMS Seeadler
|Оригинал названия                      = SMS Seeadler
|Иллюстрация                            = Pass of Balmaha later SMS Seeadler.png
|Подпись                                = Pass of Balmaha, позднее переименованный в SMS Seeadler 
}}

«Зееа́длер» (), бывший Walter, бывший Pass of Balmaha — трёхмачтовый стальной парусный корабль, использовавшийся Германией в первую мировую войну в качестве рейдера.

 Торговое судно 

Построен на верфи Robert Duncan Company в Глазго в 1878 году, относится к классу винджаммеров. Первоначальное название «Пасс оф Бальмаха», владелец судна — американская компания Harris-Irby Cotton Company.

В 1915 году следовал с грузом хлопка из Нью-Йорка в Архангельск и 23 июля был задержан у норвежского берега британским вспомогательным крейсером HMS Victorian, на основании подозрения в контрабанде. В сопровождении британской призовой команды из офицера и шести матросов был направлен в порт Керкуолл на Оркнейских островах. При следовании в Великобританию флаг США, соблюдавших нейтралитет в войне, был заменен на британский. Вскоре судно было перехвачено немецкой подводной лодкой  и как корабль под флагом воюющей страны направлено в Германию в качестве трофея.

В 1916 году вместе с переименованием в Walter, на верфи Текленборга в Геестмюнде корабль был капитально перестроен, в результате чего на нём было установлено новое оборудование и вооружение:

 дизельный двигатель мощностью в 1000 л. с.;
 цистерны для 480 тонн солярки и 360 тонн питьевой воды;
 дополнительные кладовые, камбузы и помещения для пленных
 два артиллерийских орудия калибра 105 мм (во время плавания маскировались)
 два пулемета

Мог принять на борт двухлетний запас продовольствия.

В том же году на него обратил внимание капитан-лейтенант граф Феликс фон Люкнер, бывший старший артиллерист коммерческого рейдера SMS Möwe, он стал командиром корабля. 

Идея использовать парусник вместо парохода имела два преимущества: он не нуждался в бункеровке и возбуждал меньше подозрений, то есть был способен на гораздо более долгое рейдерство. Корабль был переименован в Seeadler (). Старшим помощником был назначен лейтенант торгового флота Альфред Клинг ().

 Рейдерство 

21 декабря 1916 года вышел в море, маскируясь под норвежский парусник «Ирма», следующий из Копенгагена в Мельбурн с грузом леса. Дополнительные помещения, запасы и два неустановленных 105-мм орудия были завалены бревнами.

Между Исландией и Фарерскими островами был остановлен британским вспомогательным крейсером «Эвендж». На борт рейдера поднялась досмотровая группа из 2 офицеров и 15 матросов. Ни в документах, ни в облике судна и команды (26 человек команды говорило по норвежски) группа с «Эвенджа» не нашла ничего подозрительного и отпустила «Зееадлер». Пройдя зону британских патрулей, на судне выбросили за борт груз леса и смонтировали орудия.

9 января 1917 года первой победой «Зееадлера» стал британский пароход «Глэдис Ройял», перевозивший около 5000 т угля из Кардиффа в Буэнос-Айрес. Экипаж взят в плен, пароход затоплен к востоку от Азорских островов.

11 января та же судьба постигла британский пароход «Ланди Айленд» (4500 тонн сахара).

Совершая двухмесячное рейдерство в районе экватора между Бразилией и Африкой, с 21 января по 11 марта потопил 1 пароход и 8 парусников. На «Зееадлере» было уже 263 пленных, из-за этого командир решил перехваченный 21 марта трехмачтовый барк «Камбронн» (фр.) не топить, а пересадить на него всех пленных. Чтобы они не скоро смогли сообщить о рейдере, на барке отрубили бушприт и сломали брам-стеньги.

18 апреля, огибая мыс Горн, с рейдера заметили британский вспомогательный крейсер «Отранто». Но на нём к паруснику не проявили интереса. 8 июня рейдер пересек экватор уже в Тихом океане. За полтора месяца плавания в нём уничтожил три американские четырёхмачтовые шхуны. Из-за нехватки питьевой воды и отсутствия свежих продовольственных запасов у экипажа начали проявляться признаки цинги. Рейдерство продолжалось уже более полугода. Чтобы дать отдых экипажу, рейдер направился к острову Маупихаа, которого достиг 28 июля. Экипаж сошел на берег. Через три дня налетевший шквал, сорвав «Зееадлер» с якорей, выбросил его на рифы.

 Последствия 
За 244 дня рейдерства парусник прошел свыше 30 тыс. миль, уничтожил 3 парохода и 11 парусных судов общим тоннажем около 30 000 брт, плюс 126-тонная «Lutece». Полностью оправдалась идея о маскировке под торговый парусник.

6 человек во главе с фон Люкнером на спасательном баркасе сделали переход на Фиджи, где они были (по утверждению некоторых газет, обманом) принуждены к сдаче. Сначала их содержали в лагере для интернированных на острове Мотуихе. Но в декабре 1917 года фон Люкнер с группой интернированных совершили побег, похитив моторный катер начальника лагеря. В конце концов они были пойманы на островах Кермадек, и отправлены по разным лагерям, в Австралии и Океании. Репатриировались после войны.

Другая часть команды (58 человек во главе с лейтенантом Клингом) осталась на месте крушения. 5 сентября 1917 года они захватили французскую шхуну «Lutece» и на ней дошли до острова Пасхи. Там 4 октября шхуна выбросилась на берег, а люди сдались чилийским властям, после чего были отправлены на материк и интернированы. Освобождены по окончании войны, 19 августа 1919 года.

После войны исходный владелец судна, компания Harriss, Irby and Vose исследовала останки «Зееадлера» и сочла его не подлежащим восстановлению.

В 1926 году в Германии был спущен на воду миноносец RM Seeadler. Его окрестила жена лейтенанта Клинга.

В 1958 году следующий Seeadler, торпедный катер, стал головным в серии из 10 катеров.

 См. также 
 SMS Möwe
 Бухта Зееадлер 

 Литература 

 Больных А. Г. Морские битвы Первой мировой: На океанских просторах. — М.: АСТ, 2002
 Балакин С. Винджаммеры на войне. «Вокруг света», № 10 (2829), 2009
 Jane’s War at Sea, 1897−1997''. Harper Collins, 1997, p. 21 ISBN 0-00-472065-2

Примечания 

Вспомогательные крейсера Германской Империи
Крейсера Первой мировой войны
Рейдеры